Charle-Albert (1821-1889), architecte belge ;
 Christophe Charle (1951), historien français ;
 Samuel Charle (1990), acteur français.